Эдвард Альберт Артур Вудвард (,  — ) — британский актёр, офицер ордена Британской империи (1978).

Биография

Ранние годы 
Родился в Кройдоне (тогда — город в графстве Суррей), в семье слесаря Эдварда Оливера Вудварда и его жены Вайолет Эдит Вудворд (урожденной Смит). В детстве трижды пережил немецкую бомбардировку. Учился в  и средней школе Элмвуда в Хакбридже, затем поступил в Кингстонскую школу искусств.

Театр 
После Второй мировой войны он стал ассоциированным членом школы искусств. Числился в составе футбольных клубов «Лейтон Ориент» и «Брентфорд», трижды выступая за «шершней» в Футбольной лиге, но получил травму колена.

На театральной сцене дебютировал в театре Castle Theater в 1946 году. После окончания школы искусства, выступал в театральных труппах ставивших пьесы Уильяма Шекспира. Дебютировал на лондонской сцене в спектакле «Ромео и Джульетта и Гамлет» (1955). Работал в бродвейском театре в Нью-Йорке и в Австралии, появлялся в постановке «Погремушка простого человека» (1963) и комедии «Приподнятое настроение» (1965), получившей три премии «Тони», В 1970 году, после роли Сидни Картона в мюзикле «Два города», по протекции Лоренас Оливье, дебютировал в Королевском национальном театре (1971).

В 1983 году, сыграл роль доктора Уотсона в пьесе «Убийство, дорогой Ватсон».

Музыка 
Несколько раз выступал в программе мюзик-холла эдвардианской эпохи BBC «» .

Альбомы Вудварда занимали следующие места в британских чартах; This Man Alone (53-е место в 1970 году) и The Edward Woodward Album (20-е место в 1972 году), сингл The Way You Look Tonight (42-го места в 1971 году).

Личная жизнь 
Женат дважды. Первая жена — актриса Венецией Барретт (урожденная Венеция Мэри Коллетт) (1952 по 1986), от брака было два сына:  (род. 1953) и  (род. 1956), оба актёры, и дочь  (1963 г.р.), номинантка на премию Тони . Вторая жена — актриса , бракосочетание состоялось в Нью-Йорке в январе 1987 года. Дочь: Эмили Бет Вудворд (род. 1983).

Во время турецкого вторжения на Кипр, находился на острове, был эвакуирован авианосцем Королевского флота.

На всеобщих выборах 1970 года, поддерживал Лейбористской партии, снялся в нескольких рекламных роликах, позже заявлял о поддержке СДП.

Во время съёмок третьего сезона «» (1987) перенёс первый сердечный приступ (второй случился в 1994 году). В 2003 году у него был диагностирован рак простаты.

Награды и номинации

Фильмография 
 Бекет —1964

 Молодой Уинстон — 1972
 Плетёный человек — 1973
 Объездчик Морант — 1980
 Чемпионы — 1983
 Царь Давид — 1985
 Типа крутые легавые — 2007

Примечания

Ссылки